Jewhen Ihorowycz Marusiak (; ur. 16 marca 2000 w Krzyworówni) – ukraiński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2019, 2021 i 2023), mistrzostw świata w lotach narciarskich (2020), mistrzostw świata juniorów (2016, 2017 i 2019) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Rekordzista Ukrainy w długości skoku narciarskiego oraz wielokrotny medalista mistrzostw Ukrainy.

Przebieg kariery 
W FIS Cupie zadebiutował we wrześniu 2014 w Szczyrku, zajmując miejsca w siódmej dziesiątce. W tym samym miesiącu wziął udział w zawodach Pucharu Karpat w Râșnovie, gdzie był 25. Pierwsze punkty FIS Cupu zdobył 16 stycznia 2016 w Szczyrku, zajmując 29. miejsce. 31 stycznia 2016 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w Bischofshofen na 56. lokacie. W lutym 2016 wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zajmując 49. miejsce w konkursie indywidualnym. W lutym 2017 wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017, gdzie zajął 21. miejsce indywidualnie oraz na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017, gdzie w rywalizacji indywidualnej był 56.

W styczniu 2019 po raz pierwszy zajął pozycję w czołowej dziesiątce FIS Cupu, plasując się w Zakopanem na 8. lokacie. W tym samym miesiącu trzeci raz wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 52. miejsce w zmaganiach indywidualnych. W lutym 2019 zadebiutował w światowym czempionacie seniorów, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych.

W lipcu 2019 w Szczuczyńsku, w ramach letniej edycji cyklu, zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując w rozegranych tam konkursach 12. i 27. lokatę. W tym samym miesiącu w Wiśle po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Letnim Grand Prix, jednak odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. W sezonie 2019/2020 11 razy brał udział w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata (raz został zdyskwalifikowany w tej fazie zmagań), jednak ani razu nie awansował do głównej części rywalizacji.

3 października 2020, w słabo obsadzonych zawodach FIS Cupu w Râșnovie (wystartowało niespełna 30 skoczków), po raz pierwszy stanął na podium zawodów tej rangi, zwyciężając w konkursie. W grudniu 2020 w Planicy wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, jednak odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. 13 lutego 2021 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, w zawodach w Zakopanem zajmując 49. miejsce. W sezonie 2020/2021 w sumie trzykrotnie wziął udział w głównej części zmagań w Pucharze Świata, za każdym razem plasując się w drugiej połowie piątej dziesiątki. Na przełomie lutego i marca 2021 w Oberstdorfie wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej nie przebrnął kwalifikacji, na obiekcie dużym był 39., a w konkursie drużynowym zajął z ukraińską kadrą 13. lokatę.

We wrześniu 2021 w Szczuczyńsku zdobył pierwsze punkty Letniego Grand Prix, plasując się na 29. i 16. pozycji. W sezonie zimowym 2021/2022 pięciokrotnie przystępował do rywalizacji w Pucharze Świata, jednak ani razu nie przebrnął kwalifikacji. W lutym 2022 po raz pierwszy w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich – indywidualnie zajął 47. miejsce na skoczni normalnej oraz 50. na skoczni dużej.

29 stycznia 2023 na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 26. miejsce. Dzięki temu został pierwszym Ukraińcem od prawie 13 lat, któremu udała się ta sztuka.

Wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Ukrainy w zawodach indywidualnych: złote w 2014, latem 2016, w 2017, 2018 (dwukrotnie), 2021, 2022 i 2023 (dwukrotnie); srebrne latem 2016, w 2017, 2019, 2020 i latem 2022 (dwukrotnie) oraz brązowe latem 2014, latem 2018 (dwukrotnie), w 2019, 2020 i 2022.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty J. Marusiaka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Marusiaka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty J. Marusiaka na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Marusiaka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty J. Marusiaka na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000
Ukraińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022